Michael Gross is de naam van
 Een Israëlische kunstenaar; zie Michael Gross (kunstenaar) (1920-2004)
 Een Duitse zwemmer; zie Michael Groß (*17 juni 1964)
 Een Amerikaanse acteur die onder meer in Family Ties speelde; zie Michael Gross (acteur) (*21 juni 1947)